De Rally van Argentinië 1980, formeel 2º Rally Codasur Ultra Movil YPF, was de 2e editie van de rally van Argentinië en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 81e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in vier Zuid-Amerikaanse steden: Asunción, Buenos Aires, Fray Bentos en Uruguaiana en de finish was in San Miguel de Tucumán.

Verslag 
Het was de eerste keer dat het WK rally Zuid-Amerika aandeed op de kalender. Hoewel het officieel een Argentijnse rally betrof, werd er gestart vanuit meerdere Zuid-Amerikaanse landen. De competitieve proeven, die voor het grootste deel op onverhard werden verreden, vonden echter allen plaats op Argentijnse bodem. Het gevarieerde parcours lag uiteindelijk de Fiat van Walter Röhrl het beste, die er namelijk met de overwinning aan de haal ging. Een tweede plaats was er voor Hannu Mikkola in de nieuwe Mercedes 500 SLC, terwijl het podium compleet werd gemaakt door Formule 1-coureur Carlos Reutemann, die hier als prominente gastrijder van Fiat werd ingeschreven voor het evenement.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Arg
Rally van Argentinië